ISO 3166-2:PM — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к островам Сен-Пьер и Микелон. Стандарт охватывает острова Сен-Пьер и Микелон. Геокод состоит из кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Сен-Пьер и Микелона — PM. Одновременно Сен-Пьер и Микелону присвоен геокод второго уровня  — FR-PM как заморскому сообществу Франции. Геокод являются подмножеством кода домена верхнего уровня — PM, присвоенного Сен-Пьер и Микелону в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Сен-Пьер и Микелона

Геокоды пограничных Сен-Пьер и Микелону государств 
 Канада — ISO 3166-2:CA (на севере (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Франции

Ссылки 
 Геокоды Сен-Пьер и Микелона 
 Геокоды Сен-Пьер и Микелона 

2:PM